La saison 1987-1988 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux quinze meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux quinze autres. 

À l'issue de la saison, c'est l'AEL Larissa qui remporte le championnat de Grèce pour la première fois de son histoire. C'est pour le moment la seule saison où le titre échappe à un club d'Athènes, du Pirée ou de Thessalonique.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1988-89. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1988-89. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1988-1989 (Si le vainqueur de la Coupe finit à l'une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Panachaiki a reçu une pénalité d'un point.

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1987-1988
Championnat Grece Football 1987-1988 D1
Championnat Grece Football 1987-1988 D1
Grece D1
Grece D1